Für die Qualifikation zum Afrika-Cup 2012 hatten 45 Länder ihre Nationalmannschaften gemeldet. Dschibuti, Eritrea, Lesotho, São Tomé und Príncipe, die Seychellen und Somalia verzichteten auf eine Entsendung ihrer Mannschaften. Trotz Meldung nahm Mauretanien nicht an der Qualifikation teil.

Die Auslosung der Gruppen für die Qualifikation fand am 20. Februar 2010 im kongolesischen Lubumbashi statt. Die Qualifikation fand im Zeitraum zwischen Juli 2010 und Oktober 2011 statt.

Qualifikation für 2013 
Entgegen ersten Planungen gab die CAF am 19. Juli 2010 bekannt, dass die Mannschaften, die sich für 2012 qualifizieren, nicht automatisch auch für den Afrika-Cup 2013 qualifiziert sind. Vielmehr gab der Verband im September 2010 einen Qualifikationsmodus bekannt, der separat von der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 stattfinden wird.

Besonderheiten 
Togo war aufgrund eines Beschlusses Anfang 2010 wegen des Rückzugs vom Afrika-Cup 2010 auf Grund des Terroranschlags auf den Mannschaftsbus von den Afrika-Cups 2012 und 2013 ausgeschlossen. Ein Eilantrag Togos vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS), zur Auslosung zugelassen zu werden, wurde abgelehnt, da die Qualifikationsspiele erst im Herbst 2010 begannen. Am 14. Mai 2010 wurde der Ausschluss Togos jedoch von der CAF zurückgezogen. Die Nationalmannschaft von Togo wurde automatisch der Qualifikationsgruppe K zugewiesen.

Die Nigerianische Fußballnationalmannschaft wurde von Staatspräsident Goodluck Jonathan für zwei Jahre, beginnend am 30. Juni 2010, von allen internationalen Turnieren zurückgezogen. Kurz vor Ablauf des FIFA-Ultimatums am 5. Juli 2010 nahm der nigerianische Präsident seine Sperre für die Nationalmannschaften und die Auflösung des Verbandes zurück.

Mauretanien gab am 21. August 2010 seinen Rückzug aus der Qualifikation bekannt.

Modus 
Die 14 freien Teilnahmeplätze am Afrika-Cup 2012 spielten letztlich 44 Mannschaften in 11 Gruppen aus. Es wurde innerhalb der Gruppen nach dem Rundenturniersystem gespielt. Sollte eine Mannschaft zurückziehen, würden bei den 4er-Gruppen für die Ermittlung der besten Gruppenzweiten nur die Spiele gegen den Ersten und Dritten der Gruppe berücksichtigt. Hätte ein Team aus Gruppe K zurückgezogen, wäre nur der Gruppensieger direkt qualifiziert  gewesen, der Zweite nur dann, wenn er einer der drei besten Gruppenzweiten ist. Dieser Fall trat nicht ein.

Durch den Rückzug Mauretaniens und der Tatsache, dass in Gruppe F folglich nur noch drei Mannschaften antraten, wurden die besten zwei Gruppenzweiten (ohne Gruppe K) nur auf Grundlage ihrer Ergebnisse gegen jeweils den Ersten und Dritten ihrer Gruppe ermittelt. Spiele gegen den Gruppenvierten waren somit für die Ermittlung der besten Gruppenzweiten unerheblich.

Qualifikation 
Qualifiziert für den Afrika-Cup 2012 sind:
 alle Gruppensieger
 der Gruppenzweite der Gruppe K
 die besten zwei Gruppenzweiten ohne Berücksichtigung der Gruppe K und ohne Berücksichtigung der Ergebnisse gegen den jeweiligen Vierten einer jeden Gruppe

Qualifizierte Mannschaften 
Folgende Mannschaften sind für den Afrika-Cup 2012 qualifiziert.
  als Gastgeber
  als Gastgeber
  – Sieger Gruppe K
  – Sieger Gruppe H
  – Sieger Gruppe E
  – Sieger Gruppe F
  – Sieger Gruppe A
  – Sieger Gruppe B
  – Sieger Gruppe C
  – Sieger Gruppe G (auf Grund des direkten Vergleichs)
  – Sieger Gruppe I
  – Sieger Gruppe J
  – Zweiter Gruppe K
  – als einer der beiden besten Gruppenzweiten
  – Sieger Gruppe D
  – als einer der beiden besten Gruppenzweiten

Qualifikation

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|- bgcolor=ffcccc
| 4. || align="left" |  || colspan="7" | zurückgezogen
|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Gruppe I 

|}

Gruppe J 

|}

Gruppe K 

|}

Ermittlung der besten Gruppenzweiten 
Es wurden nur die Spiele gegen die Erst- und Drittplatzierten gewertet. Die Reihenfolge innerhalb der Tabelle geht nach
 Punktzahl
 Tordifferenz
 Anzahl der geschossenen Tore

||Gruppe
||C
||I
||A
||B
||G
||J
||E
||D
||F
||H
|}

Einzelnachweise

Weblinks 
 Confédération Africaine de Football – Homepage des afrikanischen Fußballverbandes CAF (englisch/französisch)
 Ergebnisse und News zum Afrika-Cup auf afrika-cup.de

Qualifikation
Fußballveranstaltung 2011
Fußballveranstaltung 2010